Кариати () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Население составляет 8474 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 297 чел./км². Занимает площадь 27,95 км². Почтовый индекс — 87062. Телефонный код — 0983.

Покровителем коммуны почитается святой Леонард Ноблакский, празднование 6 ноября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта